Rock Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Rock Township (Cherokee County, Iowa)
 Rock Township (Lyon County, Iowa)
 Rock Township (Mitchell County, Iowa)
 Rock Township (Sioux County, Iowa)
 Rock Township (Woodbury County, Iowa)
 Rock Township (Kansas)
 Rock Township (Minnesota)
 Rock Township (Missouri)
 Rock Township (Benson County, North Dakota)
 Rock Township (Grant County, North Dakota)
 Rock Township (Ellis County, Oklahoma)
 Rock Township (Noble County, Oklahoma)

Siehe auch:
 Little Rock Township